Jonathan le goéland est le personnage principal de Jonathan Livingston le goéland. 
Jonathan le Goéland est une chanson de Claude Valade, qui est une adaptation en langue française de la chanson Delta Dawn de Tanya Tucker.